Камбре () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коруния. Занимает площадь 41 км². Население — 23621 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial del Ayuntamiento de Cambre
 Web alternativa de Cambre

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи